Reinu est un toponyme estonien notamment porté par :
 , village de la paroisse de Tartu dans le comté de Tartu ;
 Reinu, village de la paroisse de Saarde dans le comté de Pärnu.